Cernay ist der Name mehrerer Gemeinden und eines Kantons in Frankreich:

Cernay (Calvados), im Département Calvados
Cernay (Eure-et-Loir), im Département Eure-et-Loir
Cernay (Haut-Rhin), im Département Haut-Rhin
Cernay (Vienne), im Département Vienne
Ortsteil der Gemeinde Soulce-Cernay im Département Doubs
Kanton Cernay im Département Haut-Rhin

mit Namenszusatz:
Cernay-en-Dormois, im Département Marne
Cernay-la-Ville, im Département Yvelines
Cernay-l’Église, im Département Doubs
Cernay-lès-Reims, im Département Marne
Villers-Cernay, im Département Ardennes

Cernay ist der Name folgender Personen:
 Germaine Cernay (1900–1943), französische Mezzosopranistin
Peter von Vaux-de-Cernay, (~1182–nach 1218),  französischer Autor